Awasa (dans), een marrondans in Suriname
 Awasa (Ethiopië), ook Hawassa, een stad in Ethiopië
 Awasameer, een meer in Ethiopië